Кадетство:
 «Кадетство» — российский телесериал 2006—2007 гг.
 «Кадетство. Новая история» — компьютерная игра, вышедшая в 2009 году.